Баширово — село в Ташлинском районе Оренбургской области в составе Шестаковского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 33 километров по прямой на север от районного центра села Ташла.

История 
Село основано в 1795 году татарином Зулем Каранаем. В советское время в селе существовали колхозы «Кызыл Тан 11» и «Южный».

Население 

Постоянное население составляло 324 человека в 2002 году (татары 96 %), 228 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района